El nombre de John Reid puede referirse a:

 John Reid, (nacido 1946) compositor de música americano, musicopedagogo y fagotista,
 John Reid, barón Reid de Cardowan (nacido 1947), político y expresidente del Celtic de Glasgow,
 John Reid, mánager escocés (nacido 1949), reconocido por su trabajo con Queen y Elton John.